Dieser Artikel dient der Darstellung bedeutender Statistiken des FC Ingolstadt 04, für die im Hauptartikel nur wenig Platz ist.

Erfolge

Liga 
2. Bundesliga:
1× Meister: 2015
3. Liga:
2× 3. Platz: 2010, 2021
Regionalliga Süd
1× Vizemeister: 2008
Bayernliga:
1× Meister: 2006
2× Vizemeister: 2005

Pokal 
DFB-Pokal
2× Achtelfinale: 2014, 2018
Bayerischer Toto-Pokal
1× Finale: 2005

Persönlichkeiten

Trainer 
Die Tabelle führt die Trainer seit Gründung 2004 auf. (Interimstrainer sind kursiv dargestellt)

Spieler

Spieler mit den meisten Einsätzen 
Aufgelistet sind die zehn Speier, die in der Geschichte des FC Ingolstadts die meisten Pflichtspiele absolviert haben, sowie die drei Spieler die aus dem aktuellen Kader die meisten Einsätze für den FC Ingolstadt aufweisen. Diese sind fett geschrieben.

Stand: Saisonende 2017/18

Erfolgreichste Torschützen 
Aufgelistet sind die zehn Speier, die in der Geschichte des FC Ingolstadts die meisten Tore in Pflichtspielen erzielt haben, sowie die drei Spieler, die aus dem aktuellen Kader die meisten Tore erzielt haben. Diese sind fett geschrieben. Bei Gleichstand sind die Spieler alphabetisch nach Nachnamen sortiert.

Stand: Saisonende 2017/18

Statistiken

Bilanz gegen andere Vereine 
Diese Tabelle führt alle Vereine auf gegen die der FC Ingolstadt mindestens 10 Pflichtspiele absolviert hat, sowie die Bilanz gegen diesen Verein. Die Tabelle ist nach der Häufigkeit der Begegnungen geordnet. Gegen grün hinterlegte Gegner hat der FC Ingolstadt eine positive Bilanz, gegen rot hinterlegte eine negative. Fett geschriebene Vereine spielen in der Saison 2018/19 zusammen mit dem FC Ingolstadt 04 in der 2. Bundesliga.

Stand: Saisonende 2017/18

(Ges.=Alle Begegnungen S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen)

Ewige Tabellen

Bundesliga 
Stand: Saisonende 2020/21

2. Bundesliga 
Stand: Saisonende 2020/21

3. Liga 
Stand: Saisonende 2020/21

Einzelnachweise 

!
Ingolstadt 04, FC